Forward («Adelante» en inglés) puede referirse a:

Finanzas 
 Contrato forward o simplemente forward, un contrato financiero a largo plazo;
 Tipo de cambio forward, también denominado tasa forward o precio forward, tipo de cambio en que un banco acuerda intercambiar una divisa por otra en una fecha futura, cuando entre en vigor un contrato forward con un inversor.

Geografía 
Varios municipios (townships) de Estados Unidos denominados Forward. Véase  Municipio de Forward.

Música 
 Forward, álbum de Erik Mongrain;
 Forward, álbum de Flame.

Otros 
 Forward Madison FC, equipo de fútbol de Estados Unidos;
 Isuzu Forward, serie de camiones de la marca japonesa Isuzu;
 The Forward, organización judía estadounidense de medios de comunicación.